Pierre-Denis Martin (1663-1742) (dit Martin le Jeune), peintre français
 Pierre-Denis Martin (1771-1855), membre de la Commission des sciences et des arts